Perdidos en el espacio puede referirse a:

 Perdidos en el espacio (Lost in Space) (1965-1968), serie estadounidense de TV;
 Perdidos en el espacio (Lost in Space) (1998), película estadounidense.
 Perdidos en el espacio (Lost in Space) (2018), serie de televisión estadounidense de Netflix.